Палеж — топоним.

 Палеж — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Палеж — село в общине Жабляк Черногории.
 Палеж — село в общине Сребреница Республики Сербской.
 Палеж — старинное наименование города Обреновац.
 Палеж (Козара) — одна из вершин Козары.